A Orquestra Filarmônica de Praga é uma orquestra baseada em Praga, República Checa. A orquestra foi fundada por Jiří Bělohlávek em 1993.

Maestros
 Jiří Bělohlávek (1994-2005)
 Kaspar Zehnder (2005-2008)
 Jakub Hrůša (2008-2015)
 Emmanuel Villaume (2015-presente)

Orquestras da Chéquia